Saint-Germain-Laval (Loira), comuna francesa al departament de Loira
 Saint-Germain-Laval (Sena i Marne), comuna francesa al departament de Sena i Marne